О-дю-Там-Шато-Ламбер, О-дю-Там-Шато́-Ламбе́р (фр. Haut-du-Them-Château-Lambert) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. 
 Там-там, Там-та́м, також тамтам — стародавній ударний музичний інструмент з невизначеною висотою звуку з родини ідіофонів, що походить з Далекого сходу.
 Там Там, «Там Там» —  торгова мережа продовольчих гіпермаркетів в Україні. 
 Прасат Муанг Там ( — фортеця в низовині) — комплекс кхмерських храмів у провінції Бурірам, історичного краю Ісаан в Таїланді.